Welcome Home (1925), een film van James Cruze
Welcome Home (1989), een film van Franklin J. Schaffner
Welcome Home (2004), een film van Andreas Grubner
Welcome Home (2018), een film van George Ratliff
Welcome Home (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
Welcome Home (album), het debuutalbum van Stan Van Samang
Welcome Home (nummer van Stan Van Samang), een nummer op dit album
Welcome Home (Radical Face), een single van de Amerikaanse band Radical Face
Welcome Home (Sanitarium), nummer van Metallica, album: Master of Puppets

Zie ook 
Welcome Home Armageddon
Welcome Home, Roxy Carmichael
Welcome Home, Jellybean